Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

29001–29100. • 29101–29200. • 29201–29300. • 29301–29400. • 29401–29500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája

en:List of minor planets/29901–30000
an:Lista d'asteroides (29001-30000)
ca:Llista d'asteroides (29001-30000)
cs:Seznam planetek 29001-29250
fa:فهرست سیارک‌ها (۲۹۰۰۱ - ۳۰۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (29001-30000)
it:Lista di asteroidi (29001-30000)
ja:小惑星の一覧 (29001-30000)
la:Index Asteroidum 29001-30000
pl:Lista planetoid 29001-30000
pt:Anexo:Lista de asteroides (29001-30000)
ru:Список астероидов (29901—30000)
sk:Zoznam planétok 29001 – 29250
sl:Seznam asteroidov (29001-29250)
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 29001–30000
zh:小行星列表/29901-30000